Схимона́хиня Гавриила (в миру — Александрова Лидия Александровна; ,  — ,   — схимонахиня Русской Православной Церкви, духовная дочь святого праведного Алексия (Мечёва), член общины храма святителя Николая в Кленниках на Маросейке в первой половине XX века .

Семья, ранние годы 

Схимонахиня Гавриила (в миру Лидия Александровна Александрова) родилась  года в Москве. Её семья относилась к мещанскому сословию. Мама Лидии скончалась при её родах, и воспитанием девочки и её старшего брата занималась бабушка. Она была главою семьи, обладала сильным и волевым характером, при этом была женщиной благочестивой и духовно образованной. С самого раннего детства она приобщила детей к церковной жизни, научила их понимать порядок, чин богослужений и ценить красоту церковного пения. Именно бабушкой были заложены основы духовно-нравственного воспитания маленькой Лиды, которая уже к отрочеству не представляла себе жизнь вне Церкви.

Однако бабушка мыслила для нее исключительно мирской путь и со временем, когда, как считалось, девушка уже была на выданье, стала вывозить ее в свет. Но у самой Лидии уже окончательно созрело решение покинуть суетный мир, её душа горячо стремилась к иноческой, спасительной жизни в обители, к служению Господу, и иного выбора для нее не существовало. По словам самой матушки Гавриилы, это решение она приняла чуть ли не в детстве, когда начала осознавать отсутствие матери. Лидия даже испытывала чувство вины перед ней за ее преждевременную кончину. Порой она говорила: «Я не могу предаваться радостям мира сего, потому что моя мама не успела испытать этого до конца».

Выбор жизненного пути 

Когда начали поговаривать о возможном сватовстве, Лидия вместе со своей любимой и верной подругой Сашенькой тайком сбежали из Москвы в монастырь. Но срок их послушания в монастыре был не велик – Сашенька не выдержала трудностей и вернулась домой, а Лидия, усердно стремясь исполнять все, что ей поручали, сердцем ликовала обретенному счастью, возможности быть рядом со своими по духу людьми. Внезапно за ней приехала бабушка, которая все это время не прекращала поисков пропавшей внучки, и чуть ли не силой увезла ее домой. При этом бабушка все время сетовала: «Что за позор, при моем-то положении чтобы говорили, что у меня внучка в монастырь сбежала!».
Как вспоминает насельник Данилова монастыря г. Москвы схиигумен Рафаил (Шишков), который был близок к матушке: «…Она смолоду любила ездить на престольные праздники в разные храмы, этим особо почитая и прославляя святого, память которого праздновалась в этот день. Остался в памяти рассказ матушки о чуде в Сарове, произошедший с ней еще задолго до революции. Она во время своего паломничества заблудилась в Саровском лесу, долго плутала и обратилась с молитвой к преподобному Серафиму. Ее молитва была услышана, и перед ней явилась дорожка, которая напрямую довела ее до самого монастыря. Матушка считала, что так ей была указана дорога жизни, что от преподобного Серафима она «получила» прямую дорожку в обитель. Наша семья была очень близка с Лидией Александровной. Мы жили в то время в селе Алексеевском, теперь это Москва, около ВДНХ. Тогда, 20-е – 30-е годы XX века, было не принято расспрашивать о жизни человека, тем более о подробностях церковной, духовной жизни, поэтому много о матушке мы не знаем. Например, от кого приняла она монашеский постриг и в каком монастыре какое-то время подвязалась. А то, что матушка была схимницей, мы узнали лишь после ее смерти – при подготовке к похоронам в заготовленном «на смерть» узелке обнаружили записку с ее монашеским именем и схимническое облачение. Я думаю, что ее пострижение произошло не без благословения святого праведного Алексия Мечева, который уже в те годы (до 1923 года) допустил матушку до алтаря в храме Святителя Николая в Клённиках».

Святой праведный Алексий (Мечёв) 

Из воспоминаний Схимонахини Гавриилы о её встрече с праведным Алексием (Мечевым), московским старцем, опубликованных в книге «Пастырь добрый» (Москва, издательство «Паломник», 2007 г.):  «О батюшке отце Алексее я впервые услышала от господ Борисовых (старшего врача Первой Градской Больницы) – семьи весьма достойной, состоящей из старушки Елизаветы Александровны Борисовой, сына-врача, сына-полковника и двух дочерей. В эту семью ходила я почти каждый праздник. От них-то я и получила первые рассказы о Батюшке. С детских лет воспитанная в церковном духе, имея пристрастие к посещению храмов с торжественными богослужениями, услышала я как-то в семье тех же Борисовых: «Что же Вы, посещая столько храмов, не побываете на Маросейке у батюшки отца Алексия?». Тогда я твердо решила сходить на Маросейку в храм Святителя Николая в Клённиках. Привыкнув бывать в громадных храмах и монастырях, я была удивлена, что такой известный священник служит в таком маленьком, почти незаметном храме. После литургии, во время чтения акафиста пред чудотворным образом Феодоровской Божией Матери, мне казалось, батюшка не читал его, а как бы беседовал с Царицею Небесной. Почувствовав какую-то сердечную теплоту, я совсем забыла, что тороплюсь домой…».

Стать настоящим духовным чадом такого батюшки, как отец Алексий, может не каждый. Лидия смогла. Свою жизнь она связала с батюшкой и храмом. Еще до революции 1917г. Лидия поступила помощницей надзирательницы детского приюта, устроенного о. Алексием в нижнем этаже храма, одна несла все труды по уборке церкви, была даже алтарницей. Впоследствии около семи лет стояла за свечным ящиком. Пекла и продавала просфоры. Отец Алексий дал ей комнату в полуподвальном этаже дома, построенного известным книгоиздателем И.Д. Сытиным на церковном дворе Маросейского храма. Комната находилась на первом этаже, а келья отца Алексия – прямо над ней.

 «Было такое времечко, когда все обязанности по уборке храма несла я одна – общины сестер тогда еще не было, – вспоминала Лидия – Вот, как-то раз, после литургии батюшка в полном облачении торопливо проходит по своему храму и как бы сердито говорит мне: «Лидия, что же у тебя везде все девчонки. Окна моют девчонки, иконы протирают девчонки, подсвечники чистят, ковры трясут, пол метут – везде все девчонки». Недоумевая, я ему ответила: «Батюшка, да у меня нет ни одного человека, кто бы мне помог. Все время здесь убираюсь одна». Батюшка, махнув ручкой, повторил: «Девчонки, девчонки, кругом все девчонки», – на что я сильно обиделась и горько заплакала. Обидно мне показалось, что батюшка мои труды приписывает другим. А батюшка, улыбнувшись и утешая меня, сказал: «Да ты что. Это я так». Мне очень странными показались тогда слова батюшки и только через два года, когда у нас образовалась община сестер, поняла я смысл им сказанного». 

Лидия была близким чадом великого Батюшки, ей дана была Господом редкая возможность ежедневно видеть, как он несет свой тяжелый крест пастырского служения, его безграничную любовь и доброту к людям, слышать его советы и наставления. Годы рядом с Батюшкой не прошли для нее напрасно. Этот свет любви к Богу и людям, исходивший от отца Алексия, она пронесла через всю свою жизнь и щедро делилась им с другими.
Отец Алексий Мечев почил в 1923 году. В 1929 году был арестован и сослан его сын – будущий священномученик Сергий Мечев, который после смерти отца окормлял общину, где подвизалась схимонохиня Гавриила.

После закрытия в 1932 году храма, матушка молилась в Богоявленском соборе, у иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Но вопреки всем тяжелым событиям и тягостным обстояниям, Маросейка продолжала жить, продолжал животворить дух веры. Эту лампаду веры, надежды и Христовой любви с глубочайшим благоговением и мужеством хранили и берегли для всех страждущих и обремененных схимонахиня Гавриила и другие члены общины. В радости или печали, за утешением, поддержкой и молитвенной помощью многие продолжали приходить сюда, на Маросейку, в келью матушки Гавриилы.

Поздние годы 

Церковный дворик. Угол дома для причта. Здесь рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, где была келья святого праведного Алексия, – окно матушкиной комнатки-кельи. Оно же было вратами в мир радости и утешения.  Когда, после закрытия храма, невозможно было пройти через «территорию»  соседей-подселенцев, в комнатку к матушке  проникали через оконце, к которому заботливо были приставлены ящички-ступеньки.
	Матушка Гавриила, несомненно, обладала Божиим даром прозорливости.  Люди, общающиеся с ней, очень внимательно прислушивались к ее словам, рассказам, как бы пытаясь найти в них особый, скрытый смысл. Вот что вспоминает об этом Нина Георгиевна Чертулина (г. Воронеж), духовной наставницей которой была матушка:  «Помню, как поздней осенью 1941 года Мария Георгиевна, одна из сестер Гребенщиковых, пришла к матушке с тревогой о своем муже, Павле Алексеевиче Леонове, уже пожилом человеке, находящимся в ополчении на подступах к Москве. Бабушка Лида предложила ей сотворить совместную молитву – это было устоявшимся правилом. Затем в молитве Мария Георгиевна услышала имя мужа среди поминаемых усопших. А через некоторое время она получила извещение о гибели Павла Алексеевича…» «Приведу еще пример. Когда я вышла замуж, моего мужа, военного инженера, должны были отправить в долгосрочную командировку, и я, как всегда, пошла к нашей духовной покровительнице. Схимонахиня Гавриила благословила меня образом Донской Царицы Небесной и дала акафист святителю Митрофану, Воронежскому чудотворцу. И муж получил назначение в Воронеж». 

Из воспоминаний схиигумена Рафаила, насельника Данилова монастыря города Москвы:  «Схимонахиня Гавриила оказала большое влияние на всю нашу многочисленную родню, на подрастающее поколение. Она не только разрешала наши жизненные проблемы – она приближала нас к Богу, к храму, к Иисусовой молитве, молилась за нас. Есть примеры ее прозорливости. Например, однажды среди моих близких родных она высказала пророчество относительно меня, тогда еще мальчишки лет 10-ти, – что позже мне все будут руку целовать. Это она так предсказала, что я буду священником». 

В годы Великой Отечественной войны матушка отдавала свою хлебную карточку в многодетные семьи, а ей привозили раз в неделю по буханке белого и ржаного хлеба. Чужие дети любили ее как добрую, ласковую бабушку Лиду, взрослые почитали, как мудрую наставницу. К ней обращались и за житейскими и за духовными советами, без ее благословения не начинали никакого важного дела, по ее молитвам оставались живыми и невредимыми в тяжелых испытаниях. При этом матушка никого никогда не заставляла ходить в храм, не наставляла строго, не требовала выполнения каких-то ее указаний. Она просто всех любила, всем помогала и за всех молилась, и этим вызывала к себе ответную любовь, благодарность и уважение. Она показывала на своем примере, всей своей жизнью, каким должен быть настоящий православный христианин. Матушка несла свой тихий, не бросающийся в глаза подвиг христианской любви, и этим приводила людей к Богу, к Церкви. И даже если человек не сразу приходил к храму, свечка, затепленная в его душе матушкой, не угасала, согревала всю жизнь и потом обязательно разгоралась в огонь веры. Матушка сохранила и передала следующим поколениям подлинный дух Православной Церкви, который, на все старания богоборцев искоренить его, дошел до нас подвигами и молитвами таких рабов Божиих, как схимонахиня Гавриила, – смиренных и, казалось бы, незаметных тружеников, а на самом деле настоящих столпов Православия.

Многие люди, кто имел общение с матушкой, на примере ее жизни и любви к ближним, становились священниками и монахами. Среди таких людей: схиигумен Рафаил (Шишков) + 2018 г., иеромонах Александр (Переяславцев) + 2019 г., монахиня Надежда (Родионова) +, монахиня Никона (Переяславцева)+. Матушка Гавриила всегда заботилась о том, чтобы между приходящими к ней за советом и молитвой никогда не угасал огонь любви и всегда царили согласие и единомыслие.

Смерть 

Завещала похоронить себя матушка на Алексеевском кладбище при Московском храме Тихвинской иконы Божией Матери, что рядом с ВДНХ, а храму подарить принадлежавший ей образ Владимирской Божией Матери, который долгие годы находился в ее комнатке-келье на Маросейке.
Настоятель Тихвинского храма к матушке относился с большим почтением. После ее кончины икона Владимирской Божией Матери была перенесена в Тихвинский храм, где она и находится по настоящее время (как входишь в храм – слева у кануна). Еще при жизни она часто говорила кому-нибудь из близко знавших ее: «Когда будешь в церкви, то после службы заходи ко мне на могилку. Помолись, и я за тебя помолюсь. И потом не забудь поблагодарить Господа Бога».
Схимонахиня Гавриила отошла ко  Господу 4 ноября 1952 года в Праздник иконы Божией Матери «Казанская».
Гроб с телом матушки выносили через то самое окошко, через которое ходили к ней в полуподвальную комнатку на Маросейке, чтобы не беспокоить соседей…

В краткой биографической справке о регенте правого хора храма на Маросейке Марии Ивановны Тимофеевой (1901-24.7/6.8.1989), находим интересную информацию о постриге в схиму Лидии Александровны: «В свое время она (Мария Тимофеева) вместе с Лидией Александровной и Евдокией Худяковой ездила в Киев. Они обратились там к старцу, и он постриг их в схиму (кроме Маруси, не решившейся на этот шаг без благословения о. Сергия)» (Москва, Пастырь добрый, с.748). Можно предположить, что постриг матушки в схиму был уже в период настоятельства отца Сергия Мечева в храме на Маросейке, т.е. с 1923 по 1929 г.г.

Литература 

1. ПО ЗЕМЛЕ КАК ПО НЕБУ: О схимонахине Гаврииле (Александровой) - духовной дочери святого праведного Алексия (Мечёва). - М.: Данилов мужской монастырь.2017. - 96 с.: ил. ISBN 978-5-89101-599-9

Примечания

Ссылки 
 [Схимонахиня Гавриила (Александрова) член маросейской общины]
 Жизнеописание схим. Гавриилы (Александровой)
 Аудио: «По земле как по небу. О схимонахине Гаврииле (Александровой)». Составитель: Дубинкин С. Л. Издательство «Даниловский благовестник». Год выпуска:2006